Брюе́-ла-Бюїсьє́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Лілля, 27 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9984 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 22971,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Брюе-ла-Бюїсьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брюе-ла-Бюїсьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Па-де-Кале